Турнір виграв Данило Медведєв, здолавши у фіналі Новака Джоковича з рахунком 6–4, 6–4, 6–4, Він програв тільки один сет (у чвертьфіналі проти  Ботіка ван де Зандсхульпа).

Домінік Тім повинен був захищати титул, але знявся через травму зап'ястя.

Перша ракетка світу Новак Джокович мав можливість стати тільки другим тенісистом Відкритої ери після Рода Лейвера, що у разі перемоги в турнірі завершив би календарний Великий шолом. 
Крім того Джокович міг виграти 21-ий титул Великого шолома в одиночному розряді й опередити за кількістю перемог у мейджорах Роджера Федерера та Рафаеля Надаля, але поступився Медведєву у фіналі. Однак Джокович зрівнявся за кількістю фіналів у турнірах Великого шолома  (31) з  Роджером Федерером. Для нього це був 6-ий програний фінал чемпіонату США.

Сіяні тенісисти

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Сіяні
Розсіювання проводилося на основі рейтингу ATP від  23 серпня 2021 року. Ранг та очки вказані станом на 30 серпня 2021.

Через зміни, які внесла в рейтингову систему пандемія,  тенісисти захищають більшу кількість очок, набраних у турнірах  2019 та 2020 років.

† Because the 2020 tournament was not mandatory, the player is defending 150 points from his 19th best result instead of 90 points from the 2020 tournament.
‡ The player is also defending points from one or more 2019 ATP Challenger Tour tournaments. Those points were frozen in 2020 as a result of pandemic-related adjustments to the ranking system.
§ The player did not qualify for the tournament in 2019 or 2020 and is defending points from a 2020 ATP Challenger Tour tournament (Ostrava) instead.

Знялися 
Наступні гравці були б сіяними, але знялися перед початком турніру.

Інформація про інших учасників

Вайлдкарди

Відібралися

Щасливі лузери

Захищений рейтинг
  Філіпп Кольшрайбер (96)

Знялися

Посилання

Зовнішні посилання

Men's Singles